Czerwona Gwardia (Rosja)
 Czerwona Gwardia (Polska)
 Czerwona Gwardia (Chiny)